Indonesië
 Teluk Meranti (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Teluk Meranti (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau